Das Damendoppel der Australian Championships 1927 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerinnen waren Esna Boyd und Meryl O’Hara Wood. Im Endspiel setzten sich Louie Bickerton / Meryl O’Hara Wood gegen Esna Boyd / Sylvia Harper mit 6:3 und 6:3 durch.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1927